Oakview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oakview (Maryland)
 Oakview (Missouri)
 Oakview (North Carolina)
 Oakview (Ohio)
 Oakview (Tennessee)